Vakareča ima više značenja:
 Vakareča (Frozinone)
 Vakareča (Masa-Karara)
 Vakareča (Rijeti)